L'expression Pense à moi peut servir à désigner :

Musique 
 Pense a moi, un album d'Éric Charden, sorti en 1977 ;
 Pense à moi, une chanson de Johnny Hallyday extraite de l'album À la vie, à la mort, sorti en 2002 ;
 Pense à moi, une chanson de France Gall de 1963.